Nerium ist:

 der wissenschaftliche Name der Gattung des Oleanders
 ein alter Name der Art Oleander
 in der antiken Geografie war Promontorium Nerium der Name des heutigen Kaps Punta de Nariga, 10 km westlich von Malpica de Bergantiños in Spanien
 ein Kurzname für Nerium International

Nerium ist das Pseudonym von:

 Alexandre Nerium (eigentlich Francisco Manuel López Martínez; * 1960), spanischer Dichter